Yoba peut désigner :
 Yoba, la localité située dans le département de Solhan au Burkina Faso
 Yoba, la localité située dans le département de Tikaré au Burkina Faso

Homonymie de localités